Beslesnoje steht für:

 1. Beslesnoje, auch Perwoje Beslesnoje, Dorf im Rajon Kursk in der Oblast Kursk in Russland
 2. Beslesnoje, auch Wtoroje Beslesnoje, Dorf im Rajon Kursk in der Oblast Kursk in Russland